Avramović ist der Familienname folgender Personen:

 Bojan Avramović (* 1997), serbischer Fußballspieler
 Dimitrije Avramović (1815–1855), Maler und Schriftsteller in Novi Sad (heute Serbien)
 Dragoslav Avramović (1919–2001), jugoslawischer bzw. serbischer Ökonom und Politiker
 Ivica Avramović (* 1976), serbischer Fußballspieler
 Radojko Avramović (* 1949), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Saša Avramoviċ, serbischer Basketballspieler
 Sima Avramović (* 1950), serbischer Jurist und Rechtshistoriker